Мисс Интернешнл 2010 () — 50-й, юбилейный международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 30 сентября 2002 года в Чэнду (Китай), который выиграла Элизабет Москера из Венесуэлы.

Особое внимание во время конкурса уделяли благотворительности. Участницы "Miss international" — это "Послы мира и красоты". В этом году было самое большое количество участниц.

Финальные результаты

Специальные награды

Объявления 

Топ 15
Китай
Франция
Индия
Корея
Филиппины
Сербия
Таиланд
Венесуэла
Коста Рика
Германия
Япаония
Перу
Пуэрто Рико
Испания
Турция

Участницы

Дебютировали

Вернулись в конкурс 

Последний раз участвовали Мисс Интернешнл 1989:

Последний раз участвовали Мисс Интернешнл 1995:

Последний раз участвовали Мисс Интернешнл 2000:

Последний раз участвовали Мисс Интернешнл 2005:

Последний раз участвовали Мисс Интернешнл 2006:

Последний раз участвовали Мисс Интернешнл 2007:

Последний раз участвовали Мисс Интернешнл 2008:

Отказались от участия 

 Участие в других конкурсах 

Мисс Земля 2012 : Фиона Кончелла
Мисс Супранешнл 2012 : Кэти Старк (Топ 20)
Мисс Мира 2012 : Марияч Цагараки
Мисс Вселенная 2011 : Аня Саранович
Мисс Мира 2011 : Габриела Паласио
Мисс Супранешнл 2011 : Софинель Баэс (Топ 15)
Мисс Вселенная 2009 : Анаис Веерпатрен
Мисс Мира 2009: Надя Педерсон: Фиона Кончелла: Анаис Веерапатрен: Катарина Браун
Мисс Земля 2008: Пияпорн Диджинг (Топ 16): Матапа Майла
Мисс Земля 2009: Чен Й-Вен
Miss Asia Pacific World 2011: Лорима Трейбер (Победительница)
Miss Intercontinental 2009: Тан Йонг Цинг
Мисс Супранешнл 2010: Анниха Альватере
Мисс Супранешнл 2009: Чанг Тук Куйен (Топ 15)
Miss Tourism Queen International 2008: Чанг Тук Куйен 
Miss Tourism International 2009: Химена Варгас
Miss Friendship International 2010: Шарлотта Мастин
Топ модель мира 2010 : Сесиль Рагнерссон (Топ 15)

Miss Model of the World 2007: Чуа Ши Пенг
Miss Model of the World 2009: Занета Ситко (Топ 30)
Miss European Union 2005: Занета Ситко (1-я Вице Мисс)
International Model of the Year 2007: Чуа Ши Пенг
Reina Mundial del Banano 2010: Лаура Споя (1-я Вице Мисс)
Reina Hispanoamericana 2009: Индира Рохас
Reina Hispanoamericana 2010: Майкл Остлер
Miss Continente Americano 2010: Лейди Вивиан Гомес (Топ-6 — Финалистка): Мария Хосе Паредес
Reinado Internacional del Café 2010: Элисабет Москера (3-я Вице Мисс)
Reinado Internacional del Café 2011: Софинель Баэс (Победительница)
Reinado Internacional del Café 2012: Химена Варгас (Winner): Йоханна Акс 
Reinado Mundial de la Piña: Индира Рохас (1-я Вице Мисс)
Reina del Azucar 2009: Индира Рохас (Победительница)
Miss Piel Dorada Internacional 2010: Таня дель Солар (Победительница)
Мисс США 2008: Касандра Тресслер
Nuestra Belleza Latina 2008: Айделис Идальго (9-е место)
World Miss University 2006: Ина Иванова
Miss Coffee International 2012''': Йоханна Акс

Историческое значение

См. также 
 Мисс Мира 2010
 Мисс Вселенная 2010
 Мисс Земля 2010

Сноски

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»

Мисс интернешнл
2010 год в Китае
События 7 ноября
Ноябрь 2010 года
Чэнду